Сергей Константинович Шахворостов (род. 6 мая 1963 года) — советский и казахстанский спортсмен (хоккей на траве).

Карьера 
В 1981-84 годах выступал за андижанскую «Звезду».
В 1985-92 годах играл в алма-атинском «Динамо». Чемпион СССР 1985—1991 годов. Обладатель (1986, 1987) и финалист (1985, 1989, 1990) Кубка СССР.

В сборной СССР в 1988-90 годах провёл 16 игр. Участник Олимпиады — 1988.

С развалом СССР выехал в Самару, где до 1999 года выступал за армейский клуб. В 1995-97 года играл в Италии.

Примечания

Ссылки 
 

Хоккеисты на траве СССР
Игроки КХТ СКА Самара
Игроки КХТ «Динамо» Алма-Ата
Игроки КХТ «Звезда» Андижан
Чемпионы СССР по хоккею на траве
Игроки сборной СССР по хоккею на траве
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1988 года